Zuccoli è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Zuccoli − cognome italiano
Daniela Zuccoli – moglie di Mike Bongiorno
Giuliano Zuccoli – dirigente d'azienda italiano
Luciano Zuccoli – scrittore, giornalista e romanziere svizzero
Luigi Zuccoli – pittore italiano